Sorin Iulian Pîtea (ur. 9 lipca lub 7 września 1997 w Braszowie) – rumuński skoczek narciarski, zawodnik klubu CSS Dinamo Râșnov, olimpijczyk (2014).

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutował 2 października 2010 w Oberstdorfie podczas zawodów Alpen Cup, oddając skoki na odległość 86,5 i 80,5 m na skoczni normalnej (zajął 63. miejsce, pokonując 10 zawodników; dzień później był 65.). Kilka dni później zadebiutował w zawodach FIS Cup, zajmując dwukrotnie 50. miejsce w Einsiedeln. Pierwsze punkty do klasyfikacji tego cyklu uzyskał w lipcu 2011 w Gérardmer (był wówczas 29. i 28.).

W październiku 2011 wziął udział w letnich mistrzostwach Rumunii, rozegranych na skoczni Valea Cărbunării o punkcie konstrukcyjnym wynoszącym 64 metry. Pierwszego dnia zawodów (29 października) zdobył srebrny medal w konkursie indywidualnym. Dzień później, wraz z zawodnikami zespołu CSS Braşovia, zdobył brązowy medal konkursu drużynowego. 18 grudnia 2011 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 52. lokatę w Erzurum.

W lutym 2012, w konkursie indywidualnym mistrzostwa Rumunii rozegranym 9 lutego na skoczni Valea Cărbunării o punkcie K-64, po skokach na odległość 63 i 63,5 m zajął drugie miejsce, zdobywając srebrny medal mistrzostw kraju.

11 i 12 lutego 2012 wziął udział w mistrzostwach krajów bałkańskich, rozgrywanych na skoczni Valea Cărbunării w Râșnovie. W pierwszym dniu zawodów, po skokach na odległość 63 oraz 65,5 metrów zdobył złoty medal, a dzień później oddał skoki na odległość 61 i 64,5 metrów, dzięki czemu zdobył srebrny medal.

20 stycznia 2013 po raz pierwszy zwyciężył w konkursie Pucharu FIS w Râșnovie, dzień wcześniej zajął drugą lokatę. Podczas tych zawodów dwukrotnie poprawiał także rekord tej skoczni, jednak za każdym razem został on poprawiany przez Kazacha Radika Żaparowa.

28 grudnia 2013 zdobył pierwsze punkty PK, zajmując 22. miejsce w Engelbergu. Najwyższą lokatę w zawodach tego cyklu (12.) uzyskał 19 stycznia 2014 na dużej skoczni w Sapporo. Pięć dni później na tej samej skoczni zakwalifikował się do konkursu Pucharu Świata (uzyskał awans w kwalifikacjach jako pierwszy Rumun). Następnego dnia jako pierwszy reprezentant Rumunii od 28 lat wystąpił w konkursie głównym PŚ, plasując się na 46. miejscu (dzień później był 49., podczas gdy na 45. miejscu uplasował się jego rodak Eduard Torok). Następnie Iulian Pîtea, jako jedyny rumuński skoczek, powołany został na XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Nie zakwalifikował się do żadnego z konkursów. We wrześniu tego samego roku wziął udział w konkursach Letniego Grand Prix w kazachskim mieście Ałmaty. 20 września był 34., a dzień później zajął 29. miejsce (wyprzedzając czterech sklasyfikowanych zawodników), zdobywając swoje jedyne punkty w zawodach najwyższego poziomu pucharowego (dzień wcześniej jako pierwszy reprezentant Rumunii w historii uczynił to Eduard Torok, także zajmując 29. pozycję).

W dwóch kolejnych sezonach zimowych pięciokrotnie przystępował do kwalifikacji w PŚ (w sezonie 2014/2015 w Engelbergu oraz w sezonie 2015/2016 w Zakopanem i Sapporo), jednak bez powodzenia. W październiku 2017 wziął udział w kwalifikacjach do konkursu LGP w Klingenthal, także nie uzyskując awansu. W grudniu 2017 w Engelbergu po raz ostatni startował międzynarodowo, biorąc udział w zawodach PK. W styczniu 2018 Eduard Torok ujawnił, iż w 2015 Iulian Pîtea był poddawany przemocy fizycznej przez trenera Florina Spulbera. W maju 2018 zawodnik ogłosił zakończenie kariery.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty S.I. Pîtei na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S.I. Pîtei na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S.I. Pîtei na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty I. Pîtei na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Rumuńscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Braszowie
Urodzeni w 1997